Тосныборки — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Красноармейская волость».

Расположена в 7 км к западу от города Порхов.

Население 
Численность населения составляет 49 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Порховского района